Literatura:
 The Sun Also Rises (novel·la), també anomenada Fiesta, obra d'Ernest Hemingway (1926)

 Cinema:
 The Sun Also Rises (pel·lícula de 1957), pel·lícula estatunidenca dirigida per Henry King, basada en la novel·la de Hemingway
 The Sun Also Rises (pel·lícula de 1984), telefilm estatunidenc dirigit per Robert L. Joseph, basat en la novel·la de Hemingway
 The Sun Also Rises (pel·lícula de 2007), pel·lícula xinesa dirigida per Jiang Wen i interpretada per Joan Chen, Anthony Wong i Jaycee Chan

 Música:
 The Sun Also Rises (òpera), òpera de Webster A. Young (2000), basada en la novel·la de Hemingway